Glösa ist
ein Ortsteil von Chemnitz, siehe Glösa (Chemnitz)
ein Ort in der schwedischen Provinz Jämtlands län, siehe Glösa (Jämtland)